Pevny ist der Familienname von:

 Antonin B. Pevny (* 1975), österreichischer Regisseur
 Wilhelm Pevny (* 1944), österreichischer Schriftsteller und Drehbuchautor